Aleksej Chovanskij – schermidore russo (1987—)
 Aleksej Andreevič Chovanskij – filologo e linguista russo (1814-1899)

Pagine correlate 
 Fondazione Chovanskij